Miku (n. 1985), alias de Nicolás Ladislao Fedor Flores, futbolista venezolano.
 Miku :3, excantante de la banda japonesa Antic Café, actualmente cantante de Lc5.
 Hatsune Miku, es un paquete de voz para el sintetizador VOCALOID y Piapro Studio, desarrollado por Crypton Future Media. Se considera la primera ídol virtual japonesa.